Magdalena Tulli (1955 -), écrivaine et traductrice polonaise ;
 Marco Tulli (1922 - 1982), acteur italien ;
 Vincent Tulli (1966 -), comédien, ingénieur du son français.
Par ailleurs, Tulli est un quartier de Tampere, en Finlande.

Tulli est également un nom de famille d'origine Corse, de Rogliano, qui remonte au XVI°s.